Catamicrophyllum är ett släkte av mångfotingar. Catamicrophyllum ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Catamicrophyllum